Ararát-hegy, hegycsúcs Törökországban
 Kis Ararát, hegycsúcs az Ararát-hegy mellett
 Ararát-hegység, az Örmény-felföld hegysége Örményországban és Törökországban
 Ararát-síkság, az Araksz völgyének egy alföldje
 Ararát, Örményország egyik tartománya
 Ararát, város Örményországban
 Ararát, Armenia Magna egy tartománya az ókorban
 Ararát Királyság, Urartu alternatív neve
 Araráti Köztársaság, 1927–1930 között létező kurd állam

Lásd még:
 Ararat, település Észak-Karolinában
 Ararat, folyó Észak-Karolinában
 Ararat Township, település Pennsylvaniában
 Ararat-hegy, hegycsúcs Pennsylvaniában
 Ararat, kisváros az ausztráliai Victoriában
 Ararat, 2002-es kanadai filmdráma
 Ararat, Teherán egyik sportstadionja
 FA Ararat Jerevan, jereváni labdarúgócsapat
 Ararat FC, az FC Spartak Yerevan eredeti neve
 FC Ararat Tehran, teheráni labdarúgócsapat
 Ararat Tehran BC, teheráni kosárlabdacsapat
 96205 Ararat kisbolygó
 Ararat, örmény brandy
 örmény személynév, lásd
 Ararat Csagarjani örmény labdarúgó-játékvezető